Колонија Есперанза има више значења:

 Колонија Есперанза, Кањон Сан Карлос (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Колонија Есперанза (Хулимес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Колонија Есперанза (Пракседис Г. Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Колонија Есперанза (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Колонија Есперанза (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Колонија Есперанза (Фортин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику